Järngrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Järngrund, Åbo, Åboland, 
 Järngrund, Kyrkslätt, Nyland,

Se även
Järngrundet

Robotskapade Finlandförgreningar